Дми́трий Вла́сьевич Айна́лов (, Мариуполь — 12 декабря 1939, Ленинград) — русский и советский историк искусства, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1914), член Императорского Православного Палестинского Общества.

Биография 
Родился  года в Мариуполе Екатеринославской губернии в купеческой семье Власия Дмитриевича Айналова.

После окончания в 1884 году Мариупольской мужской гимназии поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Новороссийского университета в Одессе. Специализировался на истории искусств у выдающегося искусствоведа и археолога Н. П. Кондакова. Студенческая работа о живописи Софийского собора в Киеве, выполненная Айналовым совместно с Е. К. Рединым, была опубликована в 1889 году в Санкт-Петербурге и удостоена золотой медали Новороссийского университета.

После окончания университета в 1888 году был прикомандирован к Санкт-Петербургскому университету на два года для приготовления к профессорскому званию по теории и истории искусств без стипендии.

В 1890—1903 годах преподавал историю античного и древнерусского искусства в Казанском университете на кафедре теории и истории искусств, занимая должность приват-доцента. В этот период с целью сбора материала для диссертации о мозаиках Италии он побывал в заграничной командировке, где исследовал памятники старины в Риме, Венеции, Неаполе, Палермо, Парме, Флоренции и в других городах Италии. Результатом пятилетнего труда была успешная защита 27 ноября 1895 года магистерской диссертации «Мозаики IV и V вв. Исследование в области иконографии и стиля древнехристианского искусства»; 9 мая 1900 года он был утверждён в степени доктора теории и истории искусств после защиты диссертации «Эллинистические основы византийского искусства» — защита обеих диссертаций происходила в Московском университете. С 11 июля 1903 года — ординарный профессор Санкт-Петербургского университета. В 1906 году, 5 декабря, он был избран ещё и профессором историко-филологического факультета Высших женских курсов.

Был награждён орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени, Св. Анны 2-й степени, что давало ему право на личное дворянство; 29 ноября 1914 года он был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук по отделению русского языка и словесности — история искусства. Действительный член ГАИМК (1919—1929).

В 1922—1929 годах работал в Государственном Эрмитаже. Действительный член Болгарского археологического института с 1926 года. 

Был репрессирован, в 1930-е годы находился в заключении, впоследствии был реабилитирован.

Скончался 12 декабря 1939 года в Ленинграде. Похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище рядом с женой Надеждой Ростиславовной (1876—1954).

Библиография 

 Киево-Софийский собор: Исслед. древней мозаич. и фресковой живописи: С 14 рис. / [Соч.] Д. Айналова и Е. Редина. — : тип. Имп. Акад. наук, 1889. — 156 с.
 Голгофа и крест на мозаике IV века. — [Санкт-Петербург] : тип. В. Киршбаума, [1894]. — 26 с., [4] л. фототип.
 Некоторые христианские памятники Кавказа. — Москва : т-во тип. А. И. Мамонтова, 1895. — 11 с., 1 л. табл.
 Мозаики IV и V веков. — : тип. В. С. Балашева и К°, 1895. — VI, 3-198, [1] с. : ил.
 Значение Ф. И. Буслаева в науке истории искусств : Речь, чит. на торжеств. заседании Каз. о-ва археологии, истории и этнографии, 28 сент. 1897 г. / Д. В. Айналов. — Казань : типо-литогр. Имп. Ун-та, 1898. — 15 с
 Древние памятники искусства Киева: Соф. собор, Златоверхо-Михайл. и Кирил. монастыри / Д. Айналов и Е. Редин. — Харьков: тип. «Печ. дело», кн. К. Н. Гагарина, 1899. — 62 с.
 Эллинистические основы византийского искусства: С 4 табл. и 48 рис. — : тип. И. Н. Скороходова, 1900. — IV, 229, [2] с., IV л. табл. ил.
 Восточные металлические зеркала из Харьковской и Екатеринославской губерний / Н. Катанов и Д. Айналов. — Харьков : тип. и лит. М. Зильберберг и с-вья, 1902. — 8 с., 6 л. ил.
 Развалины храмов. — В кн. Памятники христианского Херсонеса. Вып. I. - Москва : А. И. Мамонтов, 1905. —  143 с.
 Миниатюры «Сказания» о святых Борисе и Глебе Сильвестровского сборника. — : тип. Имп. Акад. наук, 1911. — 128 с., 41 л. ил.
 Истории русской живописи от XVI по XIX столетие. — : Студ. изд. ком. при Ист.-филол. фак. С.-Петерб. ун-та, 1913. — 100 с.
 Произведения абиссинской живописи, собранные д-ром А. И. Кохановским / Б. А. Тураев и Д. В. Айналов. — Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1913. — [2], 199-215, 15 с. : ил.
 История древнерусского искусства: Вып. 1. - Петроград : Студ. изд. ком. при Ист.-филол. фак-те Петрогр. ун-та, 1915. — 277 с.
 Византийская живопись XIV столетия. - Петроград : Башмаков, 1917. — 174 с.
 Этюды о Леонардо да Винчи. — -: Искусство, 1939 (Ленинград). — 140 с., 17 вкл. л. ил.
В 1903—1913 гг. под редакцией Д. В. Айналова был напечатан трёхтомный перевод «Истории искусства всех времен и народов» директора Дрезденской галереи профессора Карла Вермана.

Примечания

Литература 
 
 
 Айналов, Дмитрий Власьевич // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета: За сто лет (1804—1904). Ч. 1. — Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1904. — С. 19—21.
 Дмитрию Власьевичу Айналову от учеников: К двадцатилетию его ученой деятельности. — , 1915;
 Ракинт В. Д. В. Айналов // Гермес. — 1916. 15 мая. — № 10. — С. 224;
 Дополнение к списку трудов проф. Айналова и 35-летию ученой деятельности. — , 1924;
 Брунов Н. Памяти Д. В. Айналова (1862—1939) // Архитектура СССР. — 1940. — № 3. — С. 66;
 Алпатов М. В. Айналов: (Некролог) // Искусство. — 1940. — № 1. — С. 172—173;
 Банк А. В. [Без загл.] // Сообщ. ГЭ. — 1940. — № 2. — С. 28;
 Жебелёв С. А. Памяти Д. В. Айналова (1862, II. 21 — 1939, XII. 12) // Изв. ОЛЯ. — 1940. — № 3. — С. 133—135;
 Каргер М. К. Д. В. Айналов, 1862—1939 // КСИИМК. — 1940. — Вып. 4. — С. 3—5;
 Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи: XIX век. — , 1986. — С. 267—268;
 Этингоф О. Е. Дмитрий Власьевич Айналов (1862—1939): 125 лет со дня рождения // Художественный календарь: 100 памятных дат. — , 1987. — С. 53—56;
 Анфертьева А. Н. Д. В. Айналов: жизнь, творчество, архив // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. — , 1995. — С. 259—312;
 Творогов О. В. Айналов Дмитрий Власьевич // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». — , 1995. — Т. 1. — С. 43-44.
 Тихонов И. Л. Айналов Дмитрий Власьевич // Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII—XX вв. — , 2012—2014.

Ссылки 
 
 Айналов Дмитрий Власьевич // Биографика СПбГУ

Искусствоведы Российской империи
Искусствоведы СССР
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Выпускники Мариупольской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета
Краеведы СССР
Профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Императорского Казанского университета
Преподаватели Бестужевских курсов
Историки искусства СССР
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены Императорского православного палестинского общества
Историки, репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Литераторских мостках
Члены Таврической учёной архивной комиссии